Sofia Kenin era la detentrice del titolo, ma ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Adelaide.

In finale Elena Rybakina ha sconfitto Zhang Shuai con il punteggio di 7-67, 6-3.

Teste di serie 

 Elise Mertens (quarti di finale)
 Garbiñe Muguruza (quarti di finale, ritirata)
 Elena Rybakina (campionessa)
 Zhang Shuai (finale)

 Veronika Kudermetova (semifinale)
 Magda Linette (secondo turno)
 Rebecca Peterson (primo turno, ritirata)
 Caroline Garcia (primo turno)

Wildcard 

  Lizette Cabrera (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale, ritirata)

 Astra Sharma (primo turno)
 Samantha Stosur (primo turno)

Qualificate 

  Sorana Cîrstea (ritirata)
  Ons Jabeur (secondo turno)
  Heather Watson (semifinale)

 Christina McHale (primo turno)
 Kateryna Kozlova (secondo turno)
 Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Lucky loser 
  Nina Stojanović (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2020